Мати может означать:
 МАТИ (Московский авиационный технологический институт) — ныне Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского
 Мати (коммуна) — коммуна в Италии, в провинции Турин.
 Мати (река) — река на севере Албании.
 Мати (приток Маи) — река в Хабаровском крае.
 Мати (Аттика) — деревня в Греции.

Персоналии 
 Мати, Карл (1807—1868) — баденский государственный деятель.
 Мати, Райнхольд (род. 1962) — немецкий футболист, нападающий.
 Мати Жуниор, Симау (род. 1988) — мозамбикский футболист, полузащитник.

См. также 
 Матти